Дэниел Артур Паркс (, родился 26 мая 1978 года в ) — шотландский регбист австралийского происхождения, выступавший на позиции флай-хава. Известен по играм за команды Про12 «Глазго Уорриорз», «Кардифф Блюз» и «Коннахт», за английский клуб «Лидс Тайкс» и за сборную Шотландии в 2004—2012 годах. Рекордсмен Про12 по числу набранных очков (1582). Карьеру игрока завершил 25 июня 2014 года.

Игровая карьера

Молодёжная и любительская карьера 
Вырос в Сиднее, играл за команды «», «» и «», за время выступлений получил прозвище «Компас». Выступал за команду U-21 Нового Южного Уэльса, за время выступлений занял 3-е место среди рекордсменов по очкам, выходившим на замену.

Профессиональные клубы

Лидс Тайкс 
В сентябре 2001 года Паркс стал игроком «Лидс Тайкс». За шесть матчей набрал 51 очко, прежде чем уйти в команду «».

Глазго Уорриорз 
В 2003 году Паркс стал игроком клуба «Глазго Уорриорз» в чемпионате Кельтской лиги (ныне Про14), дебютную игру провёл в сентябре того же года против «Селтик Уорриорз» в Кельтском кубке, выйдя на замену (клуб победил). Играл на позиции флай-хава на протяжении семи сезонов (с сезона 2003/2004 по сезон 2009/2010), став рекордсменом по числу набранных очков за клуб (с учётом попыток, реализаций, штрафных и дроп-голов). В сезоне 2008/2009 Паркс стал первым игроком, пробившим отметку в 1000 очков в Кельтской лиге.

В сезонах 2006/2007 и 2009/2010 Паркс становился лучшим игроком сезона в команде, а в сезоне 2009/2010 попал в сборную звёзд Кельтской лиги на позиции флай-хава вместе с Алистером Келлоком и Джоном Барклаем (от «Эдинбурга» в сборную попал ). После ухода из команды в сезоне 2009/2010 Паркс установил рекорд в 1531 очко за команду (20 попыток, 180 реализаций, 322 штрафных и 26 дроп-голов за 146 матчей).

19 апреля 2009 года Паркс стал фигурантом скандала: в 3:45 утра полиция остановила его на , результаты проверки показали трёхкратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови. Паркс был лишён прав на полтора года. Пьянство за рулём и плохая форма привели к уходу из клуба после сезона 2009/2010 и отлучению от сборной на некоторое время.

Кардифф Блюз 
После ухода из «Глазго Уорриорз» Паркс заключил контракт с валлийским клубом «Кардифф Блюз» и стал первым шотландцем в истории команды. 4 сентября 2010 года в матче против «Эдинбурга» он дебютировал за валлийцев (победа 34:23), набрав 14 очков и став лучшим игроком встречи. За первый сезон Паркс сыграл 13 матчей (11 в стартовом составе) в Кельтской лиге и 5 игр в Кубке Хейнекен (все в стартовом составе), набрав суммарно 210 очков (18 реализаций, 48 штрафных и 10 дроп-голов). За второй сезон в чемпионате, известном уже как Про12, Паркс играл реже: в сезоне 2011/2012 сыграл 13 матчей (8 в стартовом составе), в сезоне Кубка Хейнекен 2011/2012 провёл все 7 матчей, выйдя с командой в четвертьфинал как лучшая команда из занявших вторые места (в четвертьфинале проиграли действовавшим чемпионам в лице «Ленстера»). Всего за 20 матчей Паркс набрал 137 очков, занеся свою первую попытку за «Кардифф» в Про12 против «Ольстера». Команду покинул по окончании сезона.

Коннахт 
В феврале 2012 года Паркс стал игроком клуба «Коннахт», заключив двухлетний контракт. Дебют состоялся в матче сезона Про12 2012/2013 против действовавших победителей Кубка Хейнекен в лице «Ленстера» и завершился победой «Коннахта» со счётом 34:6, а Паркс забил две реализации и штрафной. В Кубке Хейнекен Паркс дебютировал в матче против «Цебре». Всего он сыграл 17 матчей в Про12 (в стартовом составе) и 5 матчей в Кубке Хейнекен: в игре против «Биарриц Олимпик» Паркс забил три штрафных, два дроп-гола и одну реализацию, принеся поеду 22:14 своему клубу.

В сезоне 2013/2014 Паркс продолжил регулярно играть за «Коннахт», сыграв все 22 матча в Про12 (14 вв стартовом составе) и занеся свою единственную в сезоне попытку против «Ольстера». В Кубке Хейнекен он сыграл все шесть матчей (пять в стартовом составе), поучаствовав в сенсационной победе над «Тулузой» (четырёхкратным победителем Кубка Хейнекен). Всего в сезоне он набрал 157 очков. В апреле он объявил, что не будет продлевать контракт с клубом, и позже объявил о завершении игровой карьеры.

Карьера в сборной 
Право играть за сборную Шотландии Паркс получил благодаря деду по материнской линии, родившемуся в Килберни (Айршир). За «чертополохов» дебютировал 14 февраля 2004 года в матче против Уэльса. В 2005 году он сыграл все три осенних тест-матча, завоевав доверие со стороны тренера . Несмотря на то, что Паркс был основным флай-хавом в сборной при  и Фрэнке Хэддене, со своей ролью он не всегда справлялся, что показал Кубок шести наций 2008, особенно матчи против Англии и Италии, однако в том же году его попытка позволила шотландцам победить Аргентину в турне и сравнять счёт по победам 1-1.

Паркс выступал за сборную не только на кубке шести наций, но и в турне по Австралии 2004 года, по ЮАР в 2006 году и по Аргентине в 2008 году. В 2007 году играл на Кубке мира во Франции: команда вышла в четвертьфинал, проиграв Аргентине, а Паркс был признан лучшим игроком сборной. Внерегбийные дела привели к тому, что его выгнали из сборной, вернув в команду только перед Кубком шести наций 2010 года и игрой против Уэльса. Паркс в матчах против Уэльса, Италии и Ирландии удостоился приза лучшему игроку, отмечая большую роль своего тренера Энди Робинсона, а признание пришло даже от самого ярого критика Паркса, журналиста Алана Мэсси. Многие издания включили Паркса в символические сборные Кубка шести наций 2010 года. В 2010 году Паркс помог сборной Шотландии впервые за 50 лет выиграть турне — была повержена Аргентина благодаря двум победам, причём шотландцы впервые за 26 лет выиграли три матча в гостях подряд.

20 ноября 2010 года Шотландия сенсационно нанесла поражение Южной Африке со счётом 21:17, причём все очки набирал только Паркс, забивший шесть штрафных и один дроп-гол. Сам Паркс выразил желание сыграть на Кубке мира 2011 года. 10 мая 2011 года он был включён в предварительный список кандидатов из 40 человек, а затем после сокращения списка остался в заявке. В матче против Грузии он набрал все очки команды: его четыре штрафных и дроп-гол принесли победу со счётом 15:6, причём дроп-гол, забитый на 37-й минуте, стал 15-м в карьере Паркса. Однако в матче против Аргентины шотландцы проиграли 12:13, а Паркс на последних минутах промахнулся при попытке забить дроп-гол: Паркса критиковали за этот промах, хотя некоторые предполагали, что ему помешал пробить залезший в офсайд Фелипе Контепоми. В итоге шотландцы из группы не вышли.

7 февраля 2012 года после матча против Англии на Кубке шести наций Паркс завершил карьеру, что было также отчасти обосновано и критикой за неудовлетворительное выступление.

Достижения и рекорды

Клубные 
 Лучший игрок сезонов 2006/2007 и 2009/2010 в составе «Глазго Уорриорз»
 Рекордсмен «Глазго Уорриорз» по числу набранных очков (1531)
 Рекордсмен «Глазго Уорриорз» по числу матчей (143)
 Рекордсмен Про12 по числу набранных очков (1582) — на 10 мая 2014 года
 Член символической сборной  (флай-хав)

В сборной 
 Лучший игрок сборной Шотландии на чемпионате мира 2007 года
 Рекордсмен сборной Шотландии по числу дроп-голов (15)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Глазго Уорриорз» 
 Статистика на сайте Про12
 

Регбисты Австралии
Регбисты Шотландии
Игроки РК «Глазго Уорриорз»
Игроки РК «Йоркшир Карнеги»
Игроки РК «Кардифф Блюз»
Игроки РК «Коннахт»
Игроки сборной Шотландии по регби